Jan Frolík je jméno více známých osobností: 

 Jan Frolík (archeolog) (* 1956), český historik a archeolog zaměřený na středověk a Pražský hrad
 Jan Frolík (archivář) (1947–2016), český historik a archivář, levicový disident (Hnutí revoluční mládeže), od 90. let do roku 2009 ředitel Archívní a spisové služby ministerstva vnitra
 Jan Frolík (básník) (* 1948)